Gandu kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Gandu (ort), Bahia, 
 Gandu (kommun), Bahia,

Indonesien 

 Gandu, Majalengka, by, 
 Gandu, Pemalang, by, 
 Gandu, Nganjuk, by, 
 Gandu, Ponorogo, by, 
 Gandu, Blora, by, 
 Gandu, Temanggung, by, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar